Osoby o tym nazwisku:
 Mychajło Demczuk (1881-1941) – ukraiński działacz społeczny, pedagog
 Ryszard Demczuk (ur. 1959) – polski marynarz
 Tomasz Demczuk (ur. 1983) – rosyjski biskup prawosławny